La désignation de Bayer Psi Piscium (ψ Psc) est partagée par trois systèmes stellaires de la constellation des Poissons :

 Psi Piscium (74 Piscium) ;
 Psi Piscium (79 Piscium) ;
 Psi Piscium (81 Piscium).

Constellation des Poissons
Homonymie stellaire
Piscium, Psi